Сыня — топоним, происходящий от коми сыня — «сырое место».

 Сыня — река в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Сыня (Большая Сыня) — река в Республике Коми.
 Сыня — посёлок в Печорском районе Республики Коми.
Сыня — ж.-д. станция в посёлке Сыня на линии Котлас — Воркута.

См. также

 Малая Сыня
 Мокрая Сыня
 Сухая Сыня